Jules Leurent, industriel et homme politique français (1813-1883)
 Marie-Ange Leurent, organiste française (1965)
 Olivier Leurent, magistrat français (1963)